Vänga kan syfta på:

 Vänga, Björnlunda – by i Björnlunda socken, Gnesta kommun
 Vänga, Alingsås – by i Alingsås kommun
 Vänga, Borås kommun – by i Borås kommun